Йо́ргос Ауфанти́с (; ) — греческий дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Греции в Финляндии (с 2017).

Биография 
Родился в 1955 году в Афинах. Окончил юридический факультет Афинского университета и продолжил своё образование во Франции.

В 1985 году был принят на дипломатическую службу в Министерство иностранных дел Греции и работал в различных департаментах МИДа Греции в Афинах, в том числе в дипломатическом кабинете премьер-министра Андреаса Папандреу, в отделе НАТО, а также отделе по правам человека и других.

С сентября 1994 года по сентябрь 1996 года был консулом в Генеральном консульстве Греции в Бухаресте.

С октября 1997 года по август 2000 года был постоянным представителем Греции при Совете Европы в Страсбурге, Франция.

С сентября 2000 года по август 2004 года работал в посольстве Греции в Оттаве, Канада, в качестве политического советника и заместителя посла.

С мая 2006 года по октябрь 2008 года занимал должность заместителя директора департамента Ближнего Востока (А6).

8 ноября 2008 года занял должность генерального консула в Генеральном консульстве Греции в Ванкувере.

До 2016 года был чрезвычайным и полномочным послом Греции в Иране.

В 2017 году был назначен чрезвычайным и полномочным послом Греции в Финляндии. 5 сентября 2017 года вручил верительные грамоты президенту Финляндии Саули Нийнистё.

См. также 
 Греческо-финляндские отношения
 Греко-иранские отношения

Примечания 

Выпускники юридического факультета Афинского университета
Консулы Греции
Послы Греции в Иране
Послы Греции в Финляндии
Члены СИРИЗА